Руфь — многозначное слово:

Руфь (, «Рут») — библейская праведница последних лет смутного периода Судей, именем которой названа «Книга Руфь».

Имя 
 Руфь Александровна Зернова (1919—2004) — русская писательница и переводчик.

Культура 
 Руфь (оратория) — оратория немецкого композитора Алоиса Шмитта (старшего) (1788—1866).
 Руфь (пьеса) — пьеса драматурга Евгения Козловского, 1987 год.
 Руфь (фильм) — фильм режиссёра Валерия Ахадова по пьесе Е. Козловского, 1989 год.

В астрономии 
 Руфь — маленький ударный кратер в восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.
 (798) Руфь — астероид, открытый в 1914 году.

См. также 
 
 
 Nakajima A6M2-N — японский истребитель времён Второй мировой войны, кодовое имя у союзников — «Руфь» ().